Christopher Knight – attore statunitense
 Christopher Knight – scrittore britannico